Il doppio del torneo di tennis WTA Marco Island 1985, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1985, ha avuto come vincitrici Kathy Jordan e Liz Smylie che hanno battuto in finale Camille Benjamin e Bonnie Gadusek 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Kathy Jordan /  Liz Smylie (Campionesse)
 Jo Durie /  Ann Kiyomura-Hayashi (primo turno)
 Candy Reynolds /  Sharon Walsh-Pete (semifinali)
 Rosalyn Nideffer /  Beverly Mould (quarti di finale)

 Christiane Jolissaint /  Marcella Mesker (quarti di finale)
 Kathy Horvath /  Virginia Ruzici (semifinali)
 Anne Minter /  Elizabeth Minter (primo turno)
 Assente

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

WTA Marco Island 1985